Elena Runggaldier (ur. 10 lipca 1990 w Bolzano) – włoska skoczkini narciarska, reprezentantka GS Fiamme Gialle, wicemistrzyni świata z 2011, trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów (złoty medal w 2010, srebrny w 2008 i brązowy w 2006), złota medalistka Zimowej Uniwersjady 2011, sześciokrotna mistrzyni Włoch w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
W Pucharze Kontynentalnym zadebiutowała 13 sierpnia 2003 w Bischofshofen i zajęła 38. miejsce w konkursie. 14 lutego 2004 w Rastbüchl zdobyła pierwszy w karierze punkt do klasyfikacji PK, zajmując 30. miejsce. Najwyższe miejsce zawodniczki w konkursach Pucharu Kontynentalnego to czwarta pozycja, którą zajęła dwukrotnie – po raz pierwszy 9 lutego 2006 w Baiersbronn, a po raz drugi 3 października 2008 w Libercu.

W 2004 zdobyła dwa złote medale mistrzostw Włoch juniorek – w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej, rok później jeden medal w konkursie skoków narciarskich. W latach: 2006 i 2008 zdobyła złote medale mistrzostw Włoch, a w latach: 2007, 2009 medale srebrne.

Pięciokrotnie wystartowała w konkursach o mistrzostwo świata juniorek. W zawodach tych zdobyła trzy medale – brąz w 2006 w Kranju, srebro w 2008 w Zakopanem i złoto w 2010 w Hinterzarten.

20 lutego 2009 wzięła udział w konkursie o mistrzostwo świata w skokach narciarskich w Libercu, jednak zajęła w nim 32. miejsce i nie awansowała do drugiej serii.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 24. miejsce, po skokach na 78 m i 83 m.

23 listopada 2012 podczas pierwszego w historii konkursu drużynowego – mieszanego inaugurującego sezon 2012/2013 Pucharu Świata w skokach narciarskich Elena Runggaldier stanęła na najniższym podium wraz z Andreą Morassim, Evelyn Insam i Sebastianem Colloredo przegrywając z pierwszymi Norwegami (w składzie: Maren Lundby, Tomem Hilde, Andersem Bardalem i Anette Sagen) i drugimi Japończykami (w składzie: Yūki Itō, Yūtą Watase, Sarą Takanashi i Taku Takeuchim).

W maju 2020 ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Życie prywatne 
Jej brat, Mattia Runggaldier, uprawiał kombinację norweską.

We wrześniu 2020 wzięła ślub z François Braudem.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Liberec – 1 października 2010 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Bolzano
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1990
Włoskie skoczkinie narciarskie
Włoscy olimpijczycy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011